Brücklmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Brücklmeier (1903–1944), deutscher Diplomat
 Erich-Fritz Brücklmeier (1907–1960), deutscher Regisseur
 Inge Brücklmeier (* 1927), österreichische Schauspielerin